Maisonnave peut désigner :

Patronyme 
 Eleuterio Maisonnave (1840-1890), homme politique espagnol ;
 Martine Frachon, de son nom de naissance Martine Maisonnave (née en 1937), femme politique française ;
 Patrick Maisonnave (né en 1963), diplomate français, ambassadeur de France.

Toponymie 
 Maisonnave, localité rurale argentine située dans le département de Realicó, dans la province de La Pampa.

Voir aussi 
 Juan de la Cruz Ignacio Moreno y Maisanove - parfois appelé Moreno y Maisonnave (1807-1884), cardinal et juriste espagnol né au Guatemala.